

Топоніми 
Амі — містечко в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Амі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Персоналії 
Амі — японське прізвище.

Інше 
Амі — один з автохтонних народів Тайваню
Амі — рід трав'янистих рослин з родини окружкові